Cryphia carbonis är en fjärilsart som beskrevs av Freyer 1852. Cryphia carbonis ingår i släktet Cryphia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
carbonis